Цику — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цику, Казбек Асланбечевич (1935—2012) — депутат Государственной думы первого и второго созывов, член КПРФ.
 Цику, Николае (род. 1953) — румынский гребец-байдарочник, выступал за сборную Румынии в конце 1970-х годов.